Elise Mertens och Aryna Sabalenka var regerande mästare, men de förlorade i kvartsfinalen mot Laura Siegemund och Vera Zvonareva.

Siegemund och Zvonareva vann titeln under sin första turnering tillsammans, efter att ha besegrat Nicole Melichar och Xu Yifan med 6–4, 6–4 i finalen. Det var första gången sedan US Open 2006 som ett oseedat par vann titeln i damdubbeln. Det var Zvonarevas tredje Grand Slam-dubbeltitel och hennes första Grand Slam-titel sedan Australiska öppna 2012. Det var Siegemunds första Grand Slam-dubbeltitel.

Seedning

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic  (Andra omgången, drog sig ur pga Covid-19)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (Kvartsfinal)
  Nicole Melichar /  Xu Yifan (Final)
  Květa Peschke /  Demi Schuurs (Kvartsfinal)
  Bethanie Mattek-Sands /  Zhang Shuai (Första omgången)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (Andra omgången)
  Victoria Azarenka /  Sofia Kenin (Andra omgången)
  Anna-Lena Friedsam /  Kateřina Siniaková (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser

Externa länkar
Lottning

US Open i tennis – Damdubbel
Damdubbel